Okręty US Navy o nazwie USS "Delta":
 Pierwszy  był holownikiem parowym w czasie wojny secesyjnej.
 Drugi  był okrętem zaopatrzeniowym w czasie II wojny światowej, później przerobiony na prototypową jednostkę warsztatową.

Delta